Осока́:

 Осока (Carex) — рід рослин родини осокових.

 Осока (Нечитайло) Сергій Олександрович (* 1980)  — український поет, перекладач.

 Осока () — село в складі Пуховицького району Мінської області, Білорусь.